Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable, un roman français de Romain Gary (1975).
 Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable (Your Ticket Is No Longer Valid), un film canadien de George Kaczender (1981), une adaptation du roman de Romain Gary.